Блюменорт — название населённых пунктов:

Россия 
 Блюменорт — село в Константиновском районе Амурской области, ликвидировано в 1941 г.
 Блюменорт — прежнее название села Подснежное в Немецком национальном районе Алтайского края.

Украина 
 Блюменорт — прежнее название села Светловка в Высокопольском районе Херсонской области.